Grup Compostel·la (del seu nom en anglès Compostela Group of Universities), organització sense ànim de lucre d'universitats d'arreu del món per a la promoció del Camí de Sant Jaume
 Contingut generat per usuaris, contingut en els mitjans de comunicació creat pels mateixos usuaris
 CGU (Citosina-Guanina-Uracil) també és un dels triplets que codifica l'arginina, aminoàcid que es troba a les proteïnes